

Ссылки 

 Департамент Сомма
 Депутаты Национального Собрания Франции